La liste des Pokémon de Pokémon Ranger recense les Pokémon présents dans le jeu vidéo Pokémon Ranger. Ils constituent le Pokédex régional de Fiore.

Navigateur Pokémon de Pokémon Ranger 

Ranger